__БЕЗКН__

Epipterodontini (Епиптеродонтини — „изнад Птеродона”) је изумрло племе плаценталних сисара из изумрле потпородице Hyaenodontinae унутар изумрле породице Hyaenodontidae, које је у периоду од средњег до касног еоцена настањивала подручје Азије. Ово племе сисара су чинили родови Epipterodon и Immanopterodon. Стручни назив за чланове овог племена сисара је епиптеродонтинини.

Етимологија назива

Систематика

Класификација 
Класификација племена Epipterodontini:

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе племена Epipterodontini.

Временска распрострањенст родова из племена Epipterodontini унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontinae

Референце